Plaats in Indonesië
 Piji (Bagelen), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Piji (Dawe), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java